Burrough ist der Familienname folgender Personen:

 Peter A. Burrough (1944–2009), britischer Geograph und Bodenkundler
 Tony Burrough, Szenenbildner